Het WTA-tennistoernooi van Memphis (officieel Memphis International) van 2012 vond plaats van 19 tot en met 25 februari 2012 in de Amerikaanse stad Memphis. Het was de elfde editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Memphis 2012. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelverdedigster was de als achtste geplaatste Slowaakse Magdaléna Rybáriková – zij werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Ook het eerste reekshoofd, de Russin Nadja Petrova, sneuvelde in de eerste ronde. In de kwartfinale was er nog maar één reekshoofd over: de als vierde geplaatste Nieuw-Zeelandse Marina Erakovic. De ongeplaatste Zweedse Sofia Arvidsson won het toernooi. Zij versloeg in de finale Marina Erakovic in twee sets. Arvidsson wist voor de tweede keer in haar carrière het toernooi van Memphis op haar naam te schrijven (haar enige WTA-titels). De Nederlandse Michaëlla Krajicek bereikte de kwartfinale.

Dubbelspel – Van de titelhoudsters Volha Havartsova en Alla Koedrjavtseva had de laatste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Het toernooi verliep 'volgens het boekje': de vier geplaatste teams bereikten de halve finale, en de finale werd gespeeld tussen de nummers één en twee. Het als eerste geplaatste Tsjechische duo Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká bereikte de finale zonder setverlies, en won vervolgens het toernooi. Zij versloegen het als tweede geplaatste koppel Vera Doesjevina en Volha Havartsova in twee sets. Hlaváčková en Hradecká hebben samen nu zeven WTA-titels, waaronder Roland Garros 2011. De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met de Georgische Anna Tatishvili – zij waren als vierde geplaatst en bereikten de halve finale.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Memphis 2012
Memphis